Província de Ōsumi — antiga província do Japão
Península de Ōsumi
Ilhas Ōsumi
Ōsumi (satélite) — satélite japonês
Classe Ōsumi — classe de porta-aviões japoneses
Mineo Ōsumi — barão do Exército Imperial Japonês

Desambiguações de topônimos